Wolfersdorf :
 Wolfersdorf (Bavière), une commune d'Allemagne, en Bavière
 Wolfersdorf (Haut-Rhin), une commune d'Alsace